Der Boxwettbewerb im Leichtgewicht der Frauen (bis 60 kg) bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde vom 12. bis zum 19. August 2016 in der Halle 6 des Riocentro ausgetragen.

Der Wettbewerb wurde im K.-o.-System ausgetragen. Begonnen wurde mit der 1. Runde, die 16 Startplätze umfasste. Es nahmen 12 Boxerinnen aus 12 Nationen teil, wodurch vier Athletinnen in der ersten Runde ein Freilos zugesprochen wurde. Die Gewinnerinnen kamen ins Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale. Die Gewinnerinnen der Halbfinals kämpften um die Goldmedaille, beide Verliererinnen erhielten die Bronzemedaille.

Titelträger

Zeitplan 
 Achtelfinale: 12. August 2016, 11:30 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 15. August 2016, 11:00 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 17. August 2016, 14:00 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 19. August 2016, 16:00 Uhr (Ortszeit)

Setzliste

Ergebnisse 
Anmerkung: TKO = Sieg durch technischen K.o.

Weblinks 

 Resultate Leichtgewicht Frauen

Leichtgewicht